Шелеховское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в 
Тайшетском районе Иркутской области России. Административный центр — поселок Шелехово.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года 
численность населения муниципального образования составила 1768 человек, в том числе 678 мужчин и 1090 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Шелехово
 Ингашет
 Сергина
 Старошелехова

Примечания 

Муниципальные образования Тайшетского района
Сельские поселения Иркутской области